Johan Rothman kan syfta på:

 Johan Svensson Rothman (1630–1695), svensk läkare
 Johan Stensson Rothman (1684–1763), svensk läkare